

Ingegneria 
 PM1 – particolato con diametro inferiore ad un 1 µm

Altro 
 Polikarpov PM-1 – biplano di linea della Polikarpov